Fjodor Rerberg () ist der Name folgender Personen:

* Fjodor Iwanowitsch Rerberg (1863–1938), russischer Maler
 Fjodor Petrowitsch Rerberg (1868–1928), russischer General 
 Fjodor Sergejewitsch Rerberg (1860–1933), russischer General